2 miejscowości w Polsce: 
 Brwilno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Nowy Duninów 
 Brwilno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała 

Zobacz też: Brwilno Dolne